Le tisserin est le nom donné à des nombreuses espèces d'oiseaux de genres variés, appartenant à la famille des Ploceidae dans l'ordre des Passeriformes.

Quelques caractéristiques 
Ils sont très généralement coloniaux, socialement actifs, et nichant à proximité les uns des autres. Ce sont des oiseaux petits à moyens (généralement une quinzaine de centimètres), dont les mâles (du moins en période nuptiale) ont des patrons de couleur jaune, orange, et noir, et les femelles et dont les juvéniles sont plus ternes. Le bec est assez conique, fort, et permet une alimentation granivore, et insectivore.

Ces oiseaux sont également remarquables par la structure de leurs nids. Le tisserin est très agile avec son bec et ses pattes : il sait parfaitement tisser.

Nids 
Ces oiseaux portent ce nom vernaculaire du fait de la forme de conception de leur nid : c'est une sorte de boule sphérique ou conoïdale faite de filaments arrachés à de grandes feuilles tressés entre eux, dont l'entrée se trouve sur le dessous. L'examen attentif des nids montre qu'ils savent utiliser plus d'une douzaine de nœuds différents.

Ces oiseaux vivent en colonies dans un même nid à petites galeries, qui peut peser jusqu'à une tonne. Très bien organisés, ces nids sont rafraîchis par une disposition qui peut faire varier la température de  par rapport à l'extérieur. Certaines espèces de tisserins sont néanmoins parasites, d'autres réalisent des nids communautaires.

Ils vivent pour la plupart sur le continent africain, mais se trouvent également à Madagascar, à La Réunion (nommés « zoizeau bélier ») et en Asie. Ils ont l'allure et la taille d'un moineau domestique, un bec fort, conique et pointu en son bout. Chez d'autres le mâle n'est semblable à la femelle qu'en plumage éclipse, revêtant un plumage aux couleurs brillantes lors de la saison de reproduction.

Désignation 
Selon les noms normalisés affectés par la Cinfo, l'appellation « tisserin » ne désignerait que les espèces des genres Anaplectes, Pachyphantes, et Ploceus. Par extension, c'est en réalité une grande partie des oiseaux de la famille des Ploceidae.

Histoire évolutive 
La famille des Ploceidae s'étant différenciée tardivement parmi les Passeriformes, il y a de cela 10 millions d'années, certaines espèces et sous-espèces sont si peu différenciées qu'elles entrainent de nombreux conflits de classification.

Autres tisserins 
Il existe enfin des espèces comportant « tisserin » dans leur appellation, tel Plocepasser superciliosus, parfois appelé « Moineau tisserin à calotte marron », ou encore les espèces du genre Malimbus quelquefois appelés « tisserins-malimbes ».

Genres concernés

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Ploceidae
 Euplecte
 Alecto
 Veuve

Liens externes 
 tisserin, sur Larousse.fr

Nom d'oiseau ambigu